André Sordet (1852-1923), général français ;
 Dominique Sordet (1889-1946), journaliste français ;
 Yann Sordet (1971), bibliothécaire et historien français ;
 Clément Sordet (1992), golfeur français.